Soci se poate referi la:

 Localități din România
 Soci - localitate din județul Bacău
 Soci - localitate din județul Iași
 Soci - localitate din județul Vaslui
 Soci - localitate din județul Neamț
 Soci - localitate din județul Neamț
 Soci, un oraș în Regiunea Krasnodar, Federația Rusă de 135.000 locuitori, stațiune la Marea Neagră